Antistius (metge), metge que va examinar a Juli Cèsar després del seu assassinat el 44 aC
 Antistius (escriptor), escriptor en grec, probablement d'origen romà, que va escriure diversos epigrames 
 Antisti Sosià, tribú del poble en temps de Neró 
 Sext Antisti (Sextus Antistius), tribú del poble el 422 aC 
 Luci Antisti (Lucius Antistius), tribú amb poder consular el 379 aC 
 Marc Antisti (Marcus Antistius), tribú del poble vers el 320 aC 
 Marc Antisti (Marcus Antistius), enviat el 218 aC al nord d'Itàlia per cridar a C. Flaminius, cònsol electe, a Roma 
 Sext Antisti (Sextus Antistius), enviat el 208 aC a la Gàl·lia per observar els moviments d'Asdrubal 
 Publi Antisti, tribú del poble el 88 aC 
 Tit Antisti, qüestor a Macedònia en temps de Pompeu Magne